Tertek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tertek, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Tertek, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar